Montilla (Còrdova), localitat de la província de Còrdova.
 José Montilla i Aguilera, (1955-) és un polític català